

«Турбоатом» — українське турбінобудівне підприємство в Харкові, нині — АТ «Українські енергетичні машини»
 «Турбоатом» — станція метро Холодногірсько-Заводської лінії Харківського метрополітену